Севериа́н (, ):
 Публий Ювентий Цельс Тит Ауфидий Гений Севериан — древнеримский юрист и правовой деятель I-II веков.
 Секст Кокцей Севериан Гонорин — римский политический деятель середины II века.
 Флавий Севериан (ум. в 313 году) — сын императора Флавия Севера.
 Севериан (ум. в 320 году) — воин-христиан, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в Севастийском озере при Лицинии.
 Севериан Гавальский (? — после 408 года) — епископ Гавалы в Сирии, христианский проповедник и писатель.
 Севериан Моисеевич Джугели (1876—1909) — журналист, социал-демократ, депутат Государственной думы II созыва от Тифлисской губернии.